Girl From Rio en el quinto álbum de estudio de la cantante y compositora brasileña Anitta que fue lanzado el 29 de abril de 2020 bajo el sello discográfico Warner Music, al igual que su segundo álbum de estudio trilingüe.

Título y portada 
Inicialmente, el álbum se iba a llamar Girl from Rio.​ Sin embargo, se cambió por Versions of Me porque, según Anitta, «tiene más sentido».

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de 2020
Álbumes de Warner Music Group
Álbumes de Anitta